Predigtstuhl signifie littéralement la  en allemand.

 Le Predigtstuhl () est un sommet du massif des Niedere Tauern ;
 Le Predigtstuhl () est également un sommet du massif du Wetterstein ;
 Le Predigtstuhl () est également un sommet du Kaisergebirge ;
 Le Predigtstuhl () est également un sommet du massif des Karwendel ;
 Le Predigtstuhl () est également un sommet du massif des Alpes de Berchtesgaden ;
 Le Predigtstuhl () est également un sommet du massif des Préalpes bavaroises ;
 Le Predigtstuhl () est également un sommet du massif de la Forêt de Bavière.

Articles connexes 
 Le Preikestolen est une falaise en Norvège. Le mot a la même signification en français.